И́нна Арту́ровна (Арташе́совна) Тертеря́н (10 января 1933, Москва — 8 января 1986, там же) — советский критик, литературовед-испанист и латиноамериканист. Доктор филологических наук (1975).

Биография 
Окончила романо-германское отделение филологического факультета МГУ в 1956 году. Сотрудник Института мировой литературы (1956—1986), с 1974 года старший научный сотрудник. Доктор филологических наук c 1975 года. Автор трудов по литературе Испании, Португалии, Латинской Америки XIX—XX веков, поэтике романтизма. Ответственный редактор VI тома и совместно с Е. А. Костюкович автор глав об испанской и бразильской литературах в многотомной «Истории всемирной литературы». Автор глав о бразильской литературе в академическом издании «История литератур Латинской Америки», многих статей, предисловий и послесловий. Подготовила к изданию том 143 Библиотеки всемирной литературы "Испанские поэты XX века" ( совместно с Л. Осповатом).

Оценки 
Д. В. Затонский писал о Тертерян: «Она открывала, вводила в обиход новые писательские имена и ставила доселе нерешенные художественные проблемы».

С. И. Пискунова вспоминала о И. А. Тертерян: «Очень красивая, сильная, необыкновенно умная, умевшая разглядеть во всех „прелестях“, которые дарила человеку советская действительность комическую изнанку, найти компромиссный выход из, казалось бы, немыслимых ситуаций и в то же время, когда было нужно, очень принципиальная… Героическая женщина, несколько лет сражавшаяся со страшной болезнью и ушедшая из жизни совсем молодой <…> Если бы Инна Арташесовна не ушла так рано, то и в российской испанистике, уверена, все было бы по-другому. Этот тот случай, когда человек оказался незаменимым для целой области научного знания».

Признание 
 1977 — член-корреспондент Испанской королевской академии литературы и языка

Труды 
 Эуклидес да Кунья — национальный герой Бразилии. М.: Знание, 1959
 Образы фольклора в современном реализме Бразилии и модернизм. М., 1964.
 Бразильский роман XX века. М., 1965
 Современный испанский роман 1939—1969. М.: Художественная литература, 1972
 Испытание историей: Очерки испанской литературы XX века. М.: Наука, 1973

Примечания 

Литературоведы России
Литературоведы СССР
Родившиеся в Москве
Выпускники филологического факультета МГУ
Испанисты
Доктора филологических наук
Сотрудники ИМЛИ
Члены Королевской академии испанского языка